Блувштейн — немецкая фамилия. Известные носители:

 Блувштейн, Александр Абрамович (1910—1984) — участник Великой Отечественной войны, гвардии майор, Герой Советского Союза.
 Блувштейн, Вильгельм Осипович (1900—1972) — советский оператор игрового и документального кино, переводчик.
 Блувштейн, Рахель (1890—1931) — еврейская поэтесса, переводчица, писавшая на иврите.

Родственные фамилии 
 
 Блиштейн
 Блауштайн (в Германии)
 Блостайн (в США и англоязычных странах)